Brebu kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Brebu (Caraș-Severin)
 Brebu (Prahova)